Haasch ist der Name folgender Personen:

 Günther Haasch (1926–2020), Japanexperte
 Cindy Haasch (* 2000),  Nordische Kombiniererin